Diessen (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Hilvarenbeek
 Dießen am Ammersee, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren